Herrarnas lagtävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 29 juli 2012 på Lord's Cricket Ground.

Medaljörer

|-
| width="200px" | Lag  
| colspan="2" width="200px" |   Michele FrangilliMarco GaliazzoMauro Nespoli
| colspan="2" width="200px" |   Brady EllisonJake KaminskiJacob Wukie
| colspan="2" width="200px" |   Im Dong-HyunKim Bub-MinOh Jin-Hyek
|}

Rekord 
Dessa var de rekord som gällde innan genomförandet av tävlingen.

Rankningsomgång med 72 pilar

Rankningsomgång 

Rankningsomgången för herrarna avgjordes mellan 09:00 och 11:00 den 29 juli 2012 (lokal tid). Denna omgång avgjorde lottningen för huvudtävlingen.

Huvudtävling 
Huvudtävlingen förväntas bestå av 12 lag à 3 bågskyttar i en utslagsturnering där de fyra bästa går vidare till nästa steg.

Vinnarna i semifinalerna möts i en final om guldet, förlorarna i dito gör upp om bronset.

Slutspelsträd

Referenser

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2012